

Patronyme 
 Qian Chenghai (1934-2008), joueur de basket-ball chinois
 Qian Hong (1971- ), nageuse chinoise
 Qian Xuesen (1911-2009), scientifique chinois
 Qian Zhongshu (1910-1998), écrivain chinois

Toponymie 
 xian de Qian
 mont Qian
 Qian, rivière de Chine